Barroweiland (Engels: Barrow Island) kan verwijzen naar:

 Barroweiland (Engeland)
 Barroweiland (West-Australië)
 Barroweiland (Queensland)